pustelnia – miejsce odosobnienia, zwykle łączone z postacią samotnego myśliciela i ascety; stąd: pustelnik. 
 pustelnia (ermitaż) – specjalny pawilon ogrodowy, "miejsce dumania".

 Miejscowości w Polsce
 Pustelnia – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Pustelnia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Pustelnia – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa
 Inne
 Pustelnia – szczyt w Polsce, w Górach Kruczych
 Pustelnia – jedna ze skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach